Океанографические исследовательские суда:
 Океанографическое исследовательское судно проекта 97Б — «Владимир Каврайский»
 Океанографические исследовательские суда проекта 850
 Океанографические исследовательские суда проекта 852
 Океанографические исследовательские суда проекта 20183
 Океанографические исследовательские суда проекта 22010